De Trochilini (briljantkolibries) is een van de drie geslachtengroepen in de onderfamilie Trochilinae, die weer onderdeel is van de kolibriefamilie (Trochilidae). Deze geslachtengroep bestaat uit 36 geslachten:

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Trochilini en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries